White Cloud ("nuvola bianca" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
 White Cloud – città della Contea di Doniphan, Kansas
 White Cloud – capoluogo della Contea di Newaygo, Michigan